Медин:

 Медин — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.
 Медин, Владимир Егорович (1913—?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.